Ciguñuela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ciguñuela (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Ciguñuela (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar